Андрей Кузьменко:
 Кузьменко, Андрей Александрович (род. 1996) — российский хоккеист.
 Кузьменко, Андрей Викторович (более известен как Кузьма Скрябин; 1968—2015) — украинский певец, автор песен, продюсер и телеведущий.
 Кузьменко, Андрей Владимирович (род. 1972) — российский генерал-лейтенант, командующий 6-й общевойсковой Краснознаменной армией.
 Кузьменко, Андрей Михайлович (род. 1961) — украинский дипломат.